Het Volk est :
  :
 Het Volk, un quotidien néerlandais, 
 Het Volk, un quotidien belge ;
 Het Volk, une course cycliste organisée par le journal belge Het Volk ;
 Het Volk, un ancien parti politique sud-africain.